Hrvatska:
 Hrvatska Kostajnica

BiH:
 Bosanska Kostajnica
 Kostajnica (Konjic, BiH)
 Kostajnica (Doboj, BiH)